Alwis ist der Familienname folgender Personen:

 Anandatissa de Alwis (1919–1996), sri-lankischer Politiker der United National Party (UNP)
 Daya Alwis (1944–2015), sri-lankischer Schauspieler
 Lakshman de Alwis (1940–2008), sri-lankischer Leichtathletik-Nationaltrainer